La saison 2022-2023 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2. Deuxième niveau de la hiérarchie du football en Tunisie après la Ligue I, le championnat oppose, en matchs aller et retour, vingt quatre clubs professionnels répartis en deux poules, dont quatre promus de Ligue III et quatre relégués de Ligue I.

Participants et localisation

Groupe A 
 Club olympique de Médenine
 Avenir sportif de Mohamedia
 Jeunesse sportive kairouanaise
 Club sportif de Korba
 Avenir sportif d'Oued Ellil
 Club sportif de Bembla
 Avenir sportif de La Marsa
 Jendouba Sports
 Étoile sportive de Radès
 Avenir sportif de Gabès
 Espoir sportif de Jerba Midoun
 Espoir sportif de Rogba Tataouine

Groupe B 
 Club sportif de Hammam Lif
 Espérance sportive de Zarzis
 Association sportive de Djerba
 El Gawafel sportives de Gafsa
 Stade sportif sfaxien
 Kalâa Sport
 El Makarem de Mahdia
 Stade gabésien
 Croissant sportif de M'saken
 Sporting Club de Ben Arous
 Jeunesse sportive d'El Omrane
 Sporting Club de Moknine

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Références 

2021-2022
Football M2
Tunisie M2
Championnat M2